XXI Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Berlin – Praga – Warszawa w dniach 9-24 maja 1968 roku. Do 16-etapowego wyścigu, którego trasa wynosiła 2317 km, wystartowało 107 zawodników z 19 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

I etap, (9 maja 1968), Berlin – Frankfurt nad Odrą – Berlin (170 km)

II etap, (10 maja 1968), Berlin – Halle (189 km)

III etap, (11 maja 1968), Halle – Suhl (194 km)

IV etap, (12 maja 1968), Suhl – Ilmenau (30 km), jazda indywidualna na czas

V etap, (12 maja 1968), Ilmenau – Aue (170 km)

VI etap, (14 maja 1968), Aue – Praga (192 km)

VII etap, (15 maja 1968), Praga – Hradec Králové (145 km)

VIII etap, (16 maja 1968), dookoła Hradec Králové (119 km)

IX etap, (17 maja 1968), Vamberk – Otrokovice, (176 km)

X etap, (18 maja 1968), Gottwaldov – Karwina (150 km)

XI etap, (20 maja 1968), Karwina – Katowice (131 km)

XII etap, (21 maja 1968), Katowice – Kraków (156 km)

XIII etap, (22 maja 1968), Kraków – Rzeszów (155 km)

XIV etap, (23 maja 1968), Rzeszów – Lublin (192 km)

XV etap, (24 maja 1968), Puławy – Radom (49 km), jazda indywidualna na czas

XVI etap, (24 maja 1968), Radom – Warszawa (123 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie.

Klasyfikacje dodatkowe

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Bibliografia 
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 281-285.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 
Wyniki XVI etapu w serwisie Cycling Archives 

1968
1968 w kolarstwie
1968 w polskim sporcie
1968 w Europie